Ilivertalik bezeichnet:
 Ilivertalik (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilivertalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ilivertalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilivertalik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland